Юссо́н-дю-Пуату́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент В'єнна. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 320 км на південний захід від Парижа, 37 км на південний схід від Пуатьє.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 568 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 1221,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 сайт на Юссон-дю-Пуату 
 Юссон-дю-Пуату на сайті французького Національного інституту географії
 Юссон-дю-Пуату на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Юссон-дю-Пуату на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Юссон-дю-Пуату на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Юссон-дю-Пуату на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту В'єнна

Примітки 

Муніципалітети департаменту В'єнна